Магдеев — фамилия; имеет женскую форму Магдеева.

 Известные носители 
 Магдеев, Ильдар (род. 1984) — узбекистанский футболист.
 Магдеев, Марат Фаикович (род. 1952) — российский политический деятель.
 Магдеев, Мухаммет Сунгатович (1930—1995) — татарский писатель, литературный критик, литературовед, учитель.
 Магдеев, Наиль Гамбарович (род. 1959) — мэр города Набережные Челны.

См. также